Евге́ний Ю́рьевич Ширя́ев (; ) — украинский футболист, вратарь.

Игровая карьера 
Воспитанник ДЮСШ из города Белгород-Днестровский, после занимался в днепропетровском УФК. Затем выступал в любительских клубах «Днепр-3» и «Тирас-2500». Зимой 2001 года перешёл в одесский «Черноморец». Вначале в основном выступал за «Черноморец-2» во Второй лиге. В основе «Черноморца» в Первой лиге дебютировал 23 июня 2001 года в домашнем матче против иванофранковского «Прикарпатья» (6:0), Ширяев вышел на 83 минуте вместо Александра Гуменюка. В сезоне 2008/09 был основным вратарём «Черноморца», также выходил в роли капитана.

Выступал за молодёжную сборную Украины до 21 года. Входил в состав сборной на молодёжном чемпионате Европы 2006 в Португалии. Тогда «молодёжка» завоевала серебряные медали, а Ширяев на турнире так и не сыграл.

В сезоне 2011/12 — основной вратарь черниговской «Десны», перед которой стояла задача возвращения в Первую лигу. В 2012 году перешёл в кировоградскую «Звезду». В марте 2014 года принял гражданство Казахстана.

Студенческая сборная Украины 
В составе студенческой сборной Украины принимал участие в XXII летней универсиаде, которая проходила в 2003 году в Тэгу (Южная Корея). Украинская футбольная команда заняла итоговое 11 место.

Достижения 
 Серебряный призёр молодёжного чемпионата Европы: 2006

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте ФК «Черноморец» (Одесса)
 

Футболисты Украины
Игроки сборной Украины по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Черноморец» Одесса
Игроки ФК «Черноморец-2» Одесса
Игроки ФК «Десна»
Игроки ФК «Звезда» Кропивницкий
Игроки ФК «Кайсар»
Игроки ФК «Реал Фарма»
Игроки ФК «Жемчужина» Одесса
Футбольные тренеры Украины